Боно́з (Боно́с; ) — римский император-узурпатор, пришедший к власти в 280 или 281 году.

Биография 
Сведения об этом императоре весьма скудны, более-менее пространный рассказ о нём содержится лишь в «Истории Августов» — источнике, полном неточностей и откровенных выдумок. Там даются такие факты из жизни Боноза: он был из испанской семьи, родился в Британии. В раннем возрасте он потерял отца, воспитывался матерью и не получил никакого образования. Сначала служил младшим командиром и постепенно дослужился до дукса (военного начальника) ретийской границы.

«Однажды германцы сожгли римские увеселительные яхты на Рейне. Боясь наказания, Боноз взял на себя императорскую власть и удерживал её дольше, чем он этого заслуживал. В долгом и жестоком сражении он был побежден Пробом и окончил жизнь, удавившись в петле».
Сообщается также, что Проб милостиво обошелся с его женой, которая названа в источнике Гунилой, и двумя детьми, даже выдав им пожизненное жалование:«Боноз оставил двух сыновей; Проб пощадил обоих. Точно так же и жене его все время оказывался почёт и до самой её смерти выдавалось содержание»
Краткие упоминания о том, что император Проб после прихода к власти победил вблизи Колонии Агриппины (совр. Кёльн) Боноза, содержатся у Аврелия Виктора, «Извлечениях из Аврелия Виктора», у Евтропия и Павла Орозия. Также сохранились некоторые монеты этого узурпатора.

Хотя другие исторические источники и подтверждают факт существования Боноза и его выступления в Галлии против Проба, к деталям биографии, изложенным в «Истории Августов», разные исследователи относятся со скептицизмом. Так, Дитмар Кинаст считал, что информация о командовании Боноза на Рейнской границе, его сражении с Пробом и самоубийстве достоверна, тогда как факты предшествующей биографии — вымысел. А Тимоти Барнс отвергал все факты биографии Боноза, изложенные в «Истории Августов».

Точно можно говорить лишь о том, что Боноз восстал в северной Галлии после смерти императора Аврелиана, практически одновременно с другим узурпатором, Прокулом, проправил какое-то непродолжительное время и был разбит новым императором, Пробом.

Примечания

Источники 
 История Августов. Фирм, Сатурнин, Прокул, Боноз, то есть четверка тиранов . XIV—XV; Проб . XVIII. 5.
 Аврелий Виктор. О цезарях. XXXVII. 3.
 Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XXXVII. 2.
 Павел Орозий. VII. 24. 2.

Литература 
 Barnes, T.D. Some Persons in the Historia Augusta. // Phoenix 26, 1972. P. 140ff.
 Kienast D. Römische Kaisertabelle: Grundzüge römischen Kaiserchronologie. Darmstadt, 1990. S. 251—252.
 Kreucher G. Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit. Stuttgart, 2003. S. 166ff.
 Mc Mahon R. Probus (276—282 A.D.) and Rival Claimants (Proculus, Bonosus, and Saturninus)of the 280s. The Revolts of Proculus, Bonosus, and Saturninus // An Online Encyclopedia of Roman Emperors .
 
 Henze W. Bonosus (1). RE B. 3. col. 713—714.

См. также 
 Монеты Боноза 

Персоналии по алфавиту
Римские узурпаторы
Повесившиеся